Tomice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski
 Tomice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ciepłowody
 Tomice – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Tomice
 Tomice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Tomice – wieś w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek
 Tomice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Gizałki
 Tomice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew
 Tomice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim

Zobacz też 
 Gromada Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik

Linki zewnętrzne